Стеван Луковић се може односити на:

 Стеван Луковић (1877—1902), српски новинар и књижевник
 Стеван Луковић (генерал)
 Стеван Луковић (фудбалер)